Voir Gonzalve de Bourbon (1914-1934), infant d'Espagne, fils du roi Alphonse XIII
Voir Gonzalve de Bourbon (1937-2000), pour les légitimistes français, duc d'Aquitaine